

Biografia 
Julian è figlio dell'ex tennista Gianni Ocleppo, che all'inizio gli ha fatto da coach: la madre Dee, una modella statunitense, dopo il divorzio è passata a nuove nozze con Tommy Hilfiger. Da ragazzo ha praticato calcio e karate. Nonostante rappresenti i colori italiani, Julian è nato e ha vissuto per tanti anni nel Principato di Monaco. Attualmente risiede ad Alba.

Destrimane, gioca il rovescio a due mani; è alto 1 metro e 88 centimetri. Il suo attuale coach è Alessandro Motti, col quale ha anche giocato in doppio.

Carriera 
In singolare ha vinto nell'ottobre 2018 un torneo Future e ha perso una finale nel 2019. In doppio si è invece aggiudicato 4 Challengers e 7 Futures. In questa specialità ha concluso il 2018 alla 186ª posizione del ranking mondiale (a luglio si era issato sino alla posizione numero 167).

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (1)

Finali perse (1)

Doppio

Vittorie (13)

Collegamenti esterni 
 

Tennisti figli d'arte
Turco-italiani
Italo-britannici